Le qualificazioni del singolare  maschile del BNP Paribas Open 2016 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatori

Teste di serie 

  Yūichi Sugita (ultimo turno)
  Austin Krajicek (ultimo turno)
  Pierre-Hugues Herbert (qualificato)
  Michael Berrer (qualificato)
  Tim Smyczek (qualificato)
  John-Patrick Smith (primo turno)
  Gō Soeda (primo turno)
  Daniel Brands (primo turno)
  Édouard Roger-Vasselin (ultimo turno)
  Alejandro González (primo turno)
  Bjorn Fratangelo (qualificato)
  Dennis Novikov (ultimo turno)

  Andrej Rublëv (ultimo turno)
  Miša Zverev (ultimo turno)
  Radek Štěpánek (ultimo turno)
  Vincent Millot (qualificato)
  Renzo Olivo (qualificato)
  Ryan Harrison (qualificato)
  Alexander Sarkissian (qualificato)
  Jozef Kovalík (qualificato)
  Marco Trungelliti (qualificato)
  James McGee (primo turno)
  Noah Rubin (qualificato)
  Tommy Paul (ultimo turno)

Qualificati 

  Renzo Olivo
  Vincent Millot
  Pierre-Hugues Herbert
  Michael Berrer
  Tim Smyczek
  Ryan Harrison

  Peter Polansky
  Jozef Kovalík
  Marco Trungelliti
  Alexander Sarkissian
  Bjorn Fratangelo
<li>  Noah Rubin

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Collegamenti esterni 
 

BNP Paribas Open 2016
ATP World Tour 2016